The Forger (livro), de Edgar Wallace
 The Forger (1928), filme policial mudo
 The Forger (2011), filme com Hayden Panettiere e Josh Hutcherson
 The Forger (2014), filme com John Travolta e Christopher Plummer

Desambiguações de cinema